«Пегги Сью вышла замуж» () — художественный фильм режиссёра Фрэнсиса Форда Копполы.

Сюжет 
 не хочет идти на 25-летний юбилей окончания школы, но под давлением своей дочери, , сдаётся и составляет ей компанию. Пегги Сью только что развелась со своей школьной любовью, а ныне мужем, , и это мешает больше всего, ведь все будут её спрашивать об отсутствующем Чарли — они ведь были женаты с тех пор, как она забеременела по окончании школы.

Придя на встречу выпускников, Пегги Сью счастлива встретить старых подруг  и , они погружаются в воспоминания о старых школьных деньках и обсуждают как изменились времена и их одноклассники. Неожиданно появляется Чарли, сразу становясь причиной неловкой сцены — Пегги Сью его игнорирует. Напряжение уходит, когда ведущий начинает объявлять «короля и королеву вечера». В своё время ими были Чарли и Пегги Сью. Теперь король — , объект насмешек и изгой в прошлом, теперь ставший компьютерным гением-мультимиллионером. Пегги Сью объявляют королевой, но поднявшись на сцену, она падает в обморок.

Очнувшись, она обнаруживает, что вернулась в весну 1960 года, в свой выпускной школьный год, что она просто потеряла сознание при всеобщей сдаче крови. Поначалу Пегги считает, что она умерла на встрече выпускников, но позднее приходит к выводу, что просто вернулась в свою юность. Она потрясена от встречи с членами своей семьи, ещё такими молодыми, теперь она вновь может говорить с родственниками, умершими позднее. Посещая школьные уроки она видится со школьными друзьями, такими юными теперь. В то же время, теперь на простые вопросы она может давать зрелые ответы, опираясь на свой жизненный опыт. К примеру, на вопросы , о причине своего возможного будущего развода с Чарли, она отвечает: «Коммунальные платежи». А в качестве совета о том, как быстро разбогатеть, рекомендует поехать в Англию и открыть The Beatles.

Пегги смущена этим старым/новым миром и очарована возможностью пережить заново школьные времена и говорить теперь то, что она всегда хотела сказать (дать отпор грубой девочке или прямо заявить учителю математики о том, что ей никогда в жизни не понадобится алгебра). Она использует эту возможность, чтобы наладить испорченные отношения со своей младшей сестрой . Одна вещь её расстраивает — она по-прежнему ходит на свидания с Чарли. Она разрывает с ним отношения и закручивает кратковременный роман с  — парнем, с которым всегда хотела переспать.

Вскоре Пегги Сью замечает, что этот восемнадцатилетний Чарли совершенно отличается от того Чарли, от которого она ушла в 1985 году — и Пегги начинает вновь в него влюбляться, хотя их отношения всё ещё усложнены проблемами. Между тем, она встречается с молодым (и ещё отверженным) Ричардом и просит его консультации по вопросу путешествия во времени. В ходе беседы сообщает ему о том, как будет развиваться промышленность в будущем, называет ему вещи ещё неведомые в шестидесятых. Он, как ни странно, верит, кое-что воспринимает с готовностью — ведь это соответствует его представлениям о будущем. Верит Пегги Сью и её дед, который в компании своих сверстников соглашается отправить её обратно при помощи странного ритуала, во время которого Пегги исчезает.

В то время как все верят, что её исчезновение — результат таинственного ритуала, оказывается, что её похитил Чарли, воспользовавшись внезапным отключением электричества. Он снова признаётся в любви к Пегги Сью и дарит ей медальон, который она носит в начале фильма. Понимая, что от судьбы не уйти, Пегги Сью целует Чарли, они занимаются любовью, после которой Пегги должна забеременеть и выйти за него замуж. В следующий момент она возвращается во времени назад.

Пегги Сью приходит в себя в госпитале, у кровати сидит Чарли. Мысли о том, что ей это всё приснилось, прекращаются, как только Чарли среди прочих поздравлений вручает ей книгу Майкла Фицсиммонсона, посвященную ей. Чарли глубоко раскаивается в своих изменах и говорит Пегги Сью, что он хочет к ней вернуться. Она смотрит на него новыми глазами, и в них видна надежда на преодоление разногласий.

В ролях 

 Кэтлин Тёрнер — Пегги Сью Боделл
 Николас Кейдж — Чарли Боделл
 Барри Миллер — Ричард Норвик
 Кэтрин Хикс — Кэрол Хит
 Джоан Аллен — Мэдди Нагл
 Кевин Дж. О’Коннор — Майкл Фитцсиммонс
 Джим Керри — Уолтер Гетц
 Лиза Джейн Перски — Делорес Додж
 Люсинда Дженни — Розали Теста
 Уил Шрайнер — Артур Нагл
 Хелен Хант — Бет Боделл
 Леон Эймс — дед Пегги Сью
 Морин О’Салливан — бабка Пегги Сью
 Барбара Харрис — мать Пегги Сью
 Дон Мюррей — отец Пегги Сью
 София Коппола — Ненси (сестра Пегги Сью)
 Гленн Уитроу — Терри

Награды и номинации 
Список наград и номинаций приведён в соответствии с данными IMDb.

Награды

Номинации

Примечания 

Романтические комедийные фильмы 1980-х годов
Романтические кинокомедии США
Музыкальные фильмы США
Фильмы Фрэнсиса Форда Копполы
Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы о школе
Фильмы-драмы США
Фильмы США в жанре фэнтези
Фильмы США 1986 года
Молодёжные фильмы